Wilhelm Manchot ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Manchot (Architekt) (1844–1912), deutscher Architekt
Wilhelm Manchot (Chemiker) (1869–1945), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Willy Manchot (Wilhelm Julius Manchot; 1907–1985), deutscher Chemiker und Industrieller